Rákosfalvy Zoltán (1926) erdélyi magyar orvos, szakíró
 Rákosfalvy Zoltán (1963) búvárúszó